Вико́нт:

 Виконт — титул европейского дворянства.
 «Виконт» —  российская метал-группа.
 «Виконт» — нефтеналивное судно (танкер).

См. также 
 Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя — роман Александра Дюма, третья часть трилогии романов о трёх мушкетёрах и д’Артаньяне.
 Во-ле-Виконт — французская усадьба-дворец XVII века, расположенная во Франции.
 Ле-Монтей-о-Виконт —  коммуна во Франции.

 Список виконтов
 Список виконтств